Перша ліга Словенії 1999—2000 — 9-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона вчетверте поспіль здобув Марібор.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Олімпія взяв участь у Кубку УЄФА 2000—2001 як переможець Кубку Словенії 1999—2000.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 
 Перша Ліга Словенії на rsssf  

1999–2000
Словенія
Словенія
1999 у словенському спорті
2000 у словенському спорті